

Aziende 
 Viro – azienda metalmeccanica italiana con sede a Zola Predosa, Bologna

Geografia 
 Porto Viro – comune italiano della provincia di Rovigo in Veneto
 Viro – villaggio nella contea di Võru in Estonia

Persone 
 Marina Viro – attrice italiana
 Oleg Viro – matematico russo

Altro 
 Taglio di Porto Viro – grande opera idraulica realizzata nel Delta del Po dalla Repubblica di Venezia